Het Wilhelmus () — національний гімн Нідерландів. Вважається найстарішим гімном у світі. Проте офіційно визнаний тільки в 1932 році, хоча виконувався на деяких офіційних зустрічах і до цього.

Вперше гімн написаний у 1568 році під час повстання проти Іспанії. Автор слів невідомий, хоча припускається що Філіпп Ван Марнікс можливо є автором (сам Філіпп ніколи не казав цього). Як і в більшості інших національних гімнів, у нідерландському йдеться про боротьбу за незалежність. В пісні оспівується боротьба Вільгельма І Оранського проти іспанського короля. Гімн написаний від першої особи та складається з 15 віршів. За структурою є акровіршем. За першими буквами кожного вірша (а не строф, як у класичного акровірша) складається Вільгельм Нассауський (у орфографії XVI століття). Перший вірш зазвичай виконується на офіційних зустрічах.

Текст гімну

Див. також 
 Герб Нідерландів
 Прапор Нідерландів

Примітки

Посилання 
 Сторінка гімну  на nationalanthems.info
 Сторінка гімну  на nationalanthems.me

Записи 
 "Het Wilhelmus" , Вокальна версія першого і шостого віршів

Національні символи Нідерландів
Нідерланди
Нідерланди
Музика Нідерландів
Золота доба Голландії